Jansila Majeed (2000 -), militante srilankaise, lauréate 2010 du prix international de la femme.
 Abdul Majeed Waris (1991 -), footballeur ghanéen.

Voir aussi 
 Le syndrome de Majeed, une affection cutanée.